Тальха ():

 Тальха, Талгат, Далгат — мужское имя арабского происхождения, в переводе на русский язык означает «растение пустыни».
 Тальха — город в Египте, расположен в губернаторстве Дакахлия.
 Тальха ибн Убайдуллах (ум. 656) — шурин пророка Мухаммеда и один из его ближайших сподвижников.

См. также 
 Далгат